Каллирое (Каллироэ; от ) может означать:

 Каллирое (город) — город в древней Палестине с целебными источниками, которыми пользовался Ирод перед смертью.
 Каллирое (Юпитер XVII) — один из естественных спутников Юпитера.

См. также 
 Каллироя